A Vicenza vi sono alcuni edifici, storicamente legati alla famiglia Bissari:
 Palazzo Bissari Malvezzi, rinnovato da Camillo Bissari nel 1696, in corso Palladio
 Palazzo Bissari Arnaldi, di fine Quattrocento, in contrà San Paolo

Pagine correlate 
 Torre Bissara, o Torre di Piazza, in Piazza dei Signori